Příjmení Kaplan nese více významných osobností:

 Andreas Kaplan (* 1977) – německý ekonom a marketingový specialista
 Burak Kaplan (* 1990) – turecký fotbalista
 Daniel Kaplan (* 1973) – český fotbalista
 Daniel Kaplan (1980) (* 1980) - český fotbalista
 Eliezer Kaplan (1891–1952) – izraelský ministr financí a vicepremiér
 František Kaplan (1895–???) – český a československý politik, poslanec
 Gabe Kaplan (* 1945) – americký komik
 Gustav Kaplan (1914–???) – český a československý politik, poslanec
 Hamit Kaplan (1934–1976) – turecký zápasník
 Jeff Kaplan (* 1972) – český herní vývojář
 Karel Kaplan (1928–2023) – český historik a spisovatel
 Milan Kaplan (* 1951) – český promotér
 Morton Kaplan (1921–2017) – americký politolog
 Petr Kaplan (1940–2007) – český zpěvák a kytarista
 Tomáš Kaplan (* 1978) – český fotbalista
 Viktor Kaplan (1876–1934) – vynálezce (mj. Kaplanovy turbíny)

 v přechýlené podobě
 Dita Kaplanová (* 1965) – česká divadelní i filmová herečka
 Eliška Kaplanová (1923–???) – česká a československá politička, poslankyně
 Fanny Kaplanová (1890–1918) – ruská politická aktivistka a revolucionářka
 Marie Kaplanová (1928–2014) – česká křesťanská aktivistka, československá politička, poslankyně
 Valerie Kaplanová (1917–1999) – česká herečka

 fiktivní lidé
 Hyman Kaplan – postava z knih Lea Rostena

Externí odkazy